Bouna – città, sottoprefettura e comune della Costa d'Avorio
 Bouna – città e sottoprefettura del Ciad